Битва при Доростоле:
 Битва при Доростоле — победа Святослава Игоревича над болгарами в 968 году
 Оборона Доростола — оборона Святослава Игоревича от византийцев в 971 году